«Вертикаль» (Калинковичи) — белорусский футбольный клуб, базирующийся в городе Калинковичи, Гомельская область.

История 
Клуб основан в 1996 году. Большую часть сезонов принимал участие во Второй лиге Белоруссии. В 2003-2004 годах провёл 2 сезона в Первой лиге, но потом понизился в классе.

В начале 2012 года из-за финансовых проблем клуб не был допущен до Второй лиги. В сезонах 2012 и 2013 калинковичский клуб выступал в чемпионате области, в 2013 сумел стать чемпионом Гомельской области.

В апреле 2014 года стало известно о возвращении «Вертикали» в состав Второй лиги. Проведя в третьем дивизионе страны 3 сезона, в начале 2017 года команда снова покинула республиканскую арену.

В начале 2021 года клуб снова выразил желание на участие во Второй лиге. Команда провела 14 матчей и, набрав 17 очков, закончила сезон на 5-м месте среди 8 команд.

Достижения 

 Чемпион Гомельской области 2013
 Наилучшее достижение в Первой лиге — 13 место (2003)
 Наилучшее достижение в Кубке Белоруссии — 1/8 финала (2002)
 Наикрупнейшая победа в официальных матчах — 19:0 («Днепр» Рогачёв, 2022)

Статистика выступлений

Чемпионат и Кубок Белоруссии 

 1 Стыковые матчи против клуба «Колос-Дружба» (Барановичский район), который занял 10 место в подгруппе «Б» (2:2,0:3)
 2 Стыковые матчи против клуба «Спартак» (Шклов), который занял 7 место в подгруппе «А» (1:0, 1:2 — победа по количеству выездных голов)

Главные тренеры 
 Александр Крупичевский (1996—1997)
 Анатолий Петрушенко (1997—1999)
 Игорь Чаранёв (1999—2005)
 Леонид Змушко (2006—2016)
 Артём Галяк (2021—н.в.)

Примечания 

Футбольные клубы Белоруссии
Гомельская область